Гельцер — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Гельцер, Анатолий Фёдорович (1852—1918) — художник.
 Гельцер, Борис Израйлевич (род. 1952) — советский и российский медик, член-корреспондент РАМН и РАН.
 Гельцер, Василий Фёдорович (1841—1909) — артист балета и педагог.
 Гельцер, Екатерина Васильевна (1876—1962) — советская балерина, педагог.
 Гельцер, Михаил Львович (1928—2010) — историк-востоковед и педагог.
 Гельцер, Фаня Юрьевна (1898—1987) — учёный в области сельского хозяйства.

См. также 
 Гёльцер, Антони